Сент-А́ндру ():

Административно-территориальные единицы:

 Сент-Андру — приход (parish) на острове Гернси (Нормандские острова).
 Сент-Андру — округ (parish) в Сент-Винсенте и Гренадинах, на юго-западе острова Сент-Винсент, с центром в населённом пункте Лею.
 Сент-Андру — округ (parish) на северо-восточном побережье Барбадоса.
 Сент-Андру — приход (parish) на северо-востоке Доминики.
 Сент-Андру — округ (parish) на восточном побережье Гренады, с центром в населённом пункте Гренвилл.
 Сент-Андру — округ (parish) на юго-востоке Ямайки, с центром в населённом пункте Хаф-Уэй-Три.
 Сент-Андру — приход (parish) в Тринидаде и Тобаго, территория которого ныне входит в административно-территориальную единицу Сангре-Гранде.

Другие топонимы:

 Сент-Андру — станция метрополитена в городе Торонто (Канада).
 Сент-Андру — бухта Мексиканского залива, у побережья штата Флорида, в районе города Панама-Сити (США).
 Сент-Андру — пролив в Атлантическом океане, между островами Джекилл и Камберленд, штат Джорджия (США).

См. также 
 Сент-Андрус

Примечания